Das 13. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 25. Juni bis zum 2. Juli 1967 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Dreifachsieger wurde der Ungar Jószef Babarczy, dabei im Herrendoppel mit seinem Landsmann Géza Varga und im Mixed mit seiner Landsfrau Éva Szabó, die auch das Dameneinzel gewann. Das Damendoppel gewannen die Rumäninnen Julieta Boboc und Judith Dibar. Im Herrendoppel erreichte Peter Fährmann mit seinem rumänischen Partner Sever Dron das Finale. Brigitte Hoffmann und die Titelverteidigerin Hella Riede erreichten im Dameneinzel das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 11. Jahrgang (1967), Heft 5

1967
Tennisturnier 1967
Tennisturnier in Zinnowitz